Sproxton (Leicestershire), een plaats in het Engelse graafschap Leicestershire
 Sproxton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire